Olaszország
Morano Calabro, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Morano sul Po, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében